«Ад и небо» () — художественный фильм польского режиссёра Станислава Ружевича 1966 года. Основан на произведении Корнеля Филиповича и Тадеуша Ружевича.

Сюжет 
Автобус, на котором путешествовал дед Игнатий Засада, попал в автокатастрофу. Жертвы автокатастрофы попали на Страшный Суд, где решается, кто отправится в ад, а кто в рай. Петрусь, внук Игнатия, побывав и в аду, и в раю, сказал, что ему больше нравится на Земле, куда они с дедушкой после многочисленных приключений и вернулись.

В ролях 
 Казимеж Опалиньский — дед Игнатий Засада,
 Юзеф Фронтчак — Пётрусь, внук Игнатия,
 Марта Липиньская — ангел-хранитель Петруся,
 Эльжбета Старостецкая — ангел-хранитель Игнатия,
 Тадеуш Плюциньский — дьявол-хранитель Игнатия / официант,
 Ян Кобушевский — сценарист,
 Яцек Федорович — сценарист,
 Ванда Лучицкая — Виктория, домработница сценариста,
 Зыгмунт Зинтель — режиссёр,
 Витольд Скарух — второй режиссёр,
 Веслав Михниковский — Стефан,
 Анджей Щепковский — Франтишек,
 Барбара Поломская — первая жена Франтишека,
 Ханка Белицкая — вторая жена Франтишека,
 Ванда Якубиньская — бабушка Игнатия,
 Тереса Шмигелювна — подруга Игнатия,
 Ян Цецерский — Костусь, друг Игнатия,
 Януш Палюшкевич — лесничий, друг Игнатия,
 Барбара Валкувна — Андзя,
 Юзеф Нальберчак — водитель автобуса,
 Юзеф Лодыньский — кондуктор в автобусе,
 Кристина Фельдман — пассажирка автобуса,
 Людвик Касендра — пассажир автобуса,
 Ирена Щуровская — Кика,
 Ярема Стемповский — любовник Кики,
 Здзислав Лесняк — любовник Кики,
 Влодзимеж Скочиляс — прелюбодей в шкафу,
 Богумил Кобеля — аристократ, жарящийся на вертеле,
 Войцех Семион — демагог,
 Бронислав Павлик — отшельник,
 Адам Павликовский — офицер,
 Малгожата Лесневская — ангел-чиновник,
 Анджей Красицкий — житель неба,
 Александер Фогель — житель неба,
 Зофья Червиньская — жительница неба, красящая губы
 Эва Кшижевская — дьявол-хранитель
 Казимеж Фабисяк — дьявол в старом аду, 
 Збигнев Кочанович — дьявол-француз в старом аду, 
 Лех Ордон — дьявол, 
 Ежи Турек — дьявол, 
 Тадеуш Робак — дьявол,
 Януш Клосиньский — генерал в мечте Франтишека,
 Людвик Бенуа — ковбой в мечте Пётруся,
 Сильвестер Пшедвоевский — солдат,
 Михал Шевчик — солдат,
 Войцех Загурский — караванщик,
 Венчислав Глинский — голос судьи на суде.

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Станислав Ружевич
 Оператор: Курт Вебер
 Композитор: Войцех Киляр

Литература 
 Film polski a–z / Jerzy Marchewka. — Toruń: Wydawnictwo Teresa i Jerzy Marchewka, 2005. — 180 с. ISBN 83-917860-8-0.

Ссылки 
 http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/121802  на сайте filmpolski.pl
 Кадры из фильма на сайте fototeka.fn.org.pl

Кинокомедии 1966 года
Кинокомедии Польши
Фильмы Станислава Ружевича
Фильмы Польши 1966 года